Michael Coleman (1891–1945) – violinista irlandese
 Michael Gower Coleman (1939–2011) – vescovo cattolico sudafricano
 Michael Bruce Coleman (1940) – ballerino britannico
 Michael Coleman (1946) – scrittore britannico
 Michael Coleman Talbot (1953-1992) – scrittore statunitense
 Michael B. Coleman (1954) – politico statunitense
 Michael Coleman (1956–2014) – chitarrista statunitense
 Michael Coleman (1975) – giocatore di baseball statunitense
 Michael Coleman - produttore cinematografico statunitense